Daucus alatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Daucus alatus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
alatus